Мастерс 2001 (, также известен как Benson and Hedges Masters 2001 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 4 по 11 февраля 2001 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира впервые стал Пол Хантер, обыгравший в финале Фергала О’Брайена со счётом 10:9.

Примечательные факты 

 Пол Хантер выиграл свой первый титул Мастерс из трёх, победив в финале в драматичном матче ирландца Фергала О’Брайена. О’Брайен вёл в счёте 6:2 после первой сессии, но затем Хантер сделал четыре сенчури брейка в шести фреймах и в конце матча вышел в лидеры — 9:8. О’Брайен сравнял счёт, а в длинном решающем фрейме победа досталась Полу Хантеру.
 Стив Дэвис впервые с 1980 года не смог пробиться в основную стадию турнира. Дэвис в 2001 году уже не был в Топ-16, поэтому автоматически стать участником 1/8 финала ему не удалось. Кроме того, Дэвису не выдали и уайлд-кард, а в квалификации он не участвовал.
 Будущий чемпион мира, Шон Мёрфи, впервые стал участником основного турнира Мастерс. Сначала Мёрфи стал победителем квалификации, а в уайлд-кард раунде выиграл у Марко Фу из Гонконга со счётом 6:1. В 1/8 финала он уступил Стивену Хендри со счётом 4:6.

Призовой фонд 

 Победитель: GB£ 175 000
 Финалист: £ 88 000
 Высший брейк: £ 20 000
 Общий призовой фонд: £ 650 000

Высший брейк 

 138 — Пол Хантер и Джимми Уайт

Результаты

Уайлд-кард раунд

Плей-офф

Квалификация 

Победителем квалификационного турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 2001, стал Шон Мёрфи. В финале он выиграл у Стюарта Бинэма со счётом 9:7.

Высший брейк в квалификации сделал Дэвид Маклеллан — 147 очков.

Ссылки 

 Все результаты турнира на snooker.org 
 Masters 2001 BBC article 

Мастерс (снукер)
2001 год в снукере